Свадебный марш — музыкальная композиция (обычно марш), исполняемая во время свадебной церемонии в момент торжественного появления пары.

Знаменитые свадебные марши 
В России во время свадебной церемонии исполняется «Марш Мендельсона» из музыки, написанной композитором Феликсом Мендельсоном к одноименной комедии Уильяма Шекспира. В Западной Европе и в США во время появления пары исполняется «Свадебный хор» из оперы «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

См. также 
 Марш Мендельсона
 Свадебные песни славян
 Свадебный хор

Примечания 

Свадебная музыка
Музыкальные формы